Acanthostomatidae är en familj av plattmaskar. Acanthostomatidae ingår i ordningen Opisthorchiida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acanthostomatidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Acanthostomatidae